Всюдник (Ceratodon) — рід листостеблових мохів родини дитрихові (Ditrichaceae).

Види 
Рід містить 17 визнаних видів (згідно з даними сайту The Plant List 2015 року
 Ceratodon bryophilus Besch.
 Ceratodon cedricola J.J. Amann
 Ceratodon chilensis (Mont.) Paris
 Ceratodon chloropus (Brid.) Brid.
 Ceratodon corniculatus (Wahlenb.) Fürnr.
 Ceratodon corralensis (Lorentz) A. Jaeger
 Ceratodon cylindricus (Hedw.) Fürnr.
 Ceratodon flavisetus (Limpr.) Müll. Hal.
 Ceratodon graefii Schlieph.
 Ceratodon heterophyllus Kindb.
 Ceratodon inclinatus (Hedw.) Huebener
 Ceratodon microcarpus Müll. Hal.
 Ceratodon mollis J.J. Amann Unresolved
 Ceratodon novo-granatensis Hampe
 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
 Ceratodon semilunaris Müll. Hal.
 Ceratodon stenocarpus Bruch & Schimp.
 Ceratodon viridatus (Müll. Hal.) Broth.
 Ceratodon xanthocarpus (Schimp. ex Müll. Hal.) A. Jaeger

Примітки

Посилання 
 Potier de la Varde, R. 1931. Contribution à l'étude des Heterophylloidées. Trav. Cryptog. Déd. L. Mangin 1–3.
 Crosby, M. R. & R. E. Magill. 1981. A Dictionary of Mosses, third printing. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 3. 43 pp.

Листостеблові мохи
Роди рослин